Лига звёзд Катара 2013/2014 () —
41-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул защищает клуб «Ас-Садд». Сезон начался 13 сентября 2013 года и завершится в 2014 году.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион никто не вылетел. Лигу пополнили клубы «Аль-Ахли» и «Аль-Муайдар».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2012/2013
Катар
Спорт в Катаре в 2013 году
Спорт в Катаре в 2014 году